Superligaen 2001-02 var den 12. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 21. juli 2001 til 16. maj 2002. Dette var den første sæson under navnet SAS-ligaen, efter flyselskabet havde overtaget sponsoratet fra Faxe Kondi.

Brøndby IF vandt mesterskabet og kvalificerede sig derfor til UEFA Champions League. FC København og FC Midtjylland kom med anden- og tredjepladsen i kvalifikation til UEFA Cuppen, mens fjerdepladsen AaB kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. De to lavest placerede; Lyngby FC og Vejle BK rykkede ned i 1. division.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 2001/02 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik 
 Dansk Fodbolds Historie på Totalbold.dk

2001-02
Fodboldsæson 2001-02